Tonalá ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Tonalá (Chiapas)
 Municipio Tonalá (Jalisco)
 Municipio Tonalá (Oaxaca)